Gruppspelat hade 32 lag, 22 som var automatiskt kvalificerade och tio som hade kvalat in.

Grupper

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Referenser

Noter 

Uefa Champions League 2011/2012